Asociația Vocea Copiilor Abandonați, inițial denumită Desenăm Viitorul Tău, este o organizație neguvernamentală dedicat copiilor din sistemele de protecție, încă din anul 2013.

Scop
Scopul asociației este să fie alături de tinerii instituționalizați, oferindu-le sprijin atât prin activități educative, cât și prin simplul fapt că au, printre membrii asociației, persoane în fața cărora să-și deschidă sufletul, să fie ascultați și iubiți. Se dorește să le facem auzită VOCEA! Vrem ca oamenii să cunoască modul de viață al celor care fac parte din sistemul de protecție a copilului. Ni se pare corect și moral ca cetățenii României să știe cum funcționează instituțiile DGSAPC și în ce măsură acestea își fac treaba în mod transparent, fiind, până la urmă, finanțate din bugetul de stat.

Obiective
Oferirea tinerilor programe prin care învață ce drepturi și obligații au din punct de vedere legal, respectiv căile legale prin care se pot adresa autorităților competente. Dar, mai ales, îi ajută să-și găsească un punct de echilibru în viață, să-și dea seama la ce sunt buni, cum se pot ajuta, cum pot fi piloni de bază pentru societate, să se descopere ca ființe sociale, ca oameni care, cu muncă și dedicare, pot deveni profesioniști foarte buni în orice domeniu pe care și-l aleg. O societate nu poate evolua fără tineri. Toți oamenii sunt valoroși, că ei nu au ales să fie abandonați de părinți și că asta, în niciun caz, nu îi descalifică în fața celor care au crescut în familiile biologice.

Proiect
Centrul EDFORSO (Educație, Formare, Socializare), care l-au înființat cu resurse financiare proprii. Este, primul centru terapeutic dedicat copiilor abandonați din țară localitatea Chiajna, ajunși la vârsta la care trebuie să părăsească centrele de plasament sau rezidențiale și este coordonat de terapeut specializați în domeniul traumei. Fiecare tânăr va beneficia de terapie personalizată, în funcție de situația și starea în care se află.

Note

Legături externe                
 Vocea copiilor abandonați Site-ul oficial
Organizații neguvernamentale din România